HMS Volage hießen sechs Schiffe der Royal Navy:

 HMS Volage (1798), eine Korvette der sechsten Klasse mit 22 Kanonen. Es war zuvor ein französisches Kaperschiff, das 1798 von der HMS Melampus (1785) erbeutet wurde, Verschrottung: 1804.
 HMS Volage (1807), eine Fregatte der sechsten Klasse mit 22 Kanonen, Stapellauf: 1807, Verkauf: 1818.
 HMS Volage (1825), eine Fregatte der sechsten Klasse mit 28 Kanonen Stapellauf: 1825, 1847 in ein Forschungsschiff umgewandelt, Verschrottung: 1874
 HMS Volage (1869), eine Korvette, wurde als HMS Cerberus bestellt aber 1867 noch vor dem Stapellauf (1869) umbenannt, Verschrottung: 1904.
 HMS Volage sollte ein Zerstörer der Admiralty-W-Klasse heißen, die Bestellung wurde jedoch 1918 zurückgezogen.
HMS Volage (1943), ein Zerstörer der Admiralty-V-Klasse, Stapellauf: 1943, 1951 in eine Fregatte zur U-Boot-Jagd umgewandelt, Verkauf: 1972.

Volage